Гилберт Пэрент (; 25 июля 1935, , Онтарио, Канада — 3 марта 2009, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский политический деятель, председатель Палаты общин Канады (1994—2001).

Биография 
Окончил педагогический колледж Онтарио.

До избрания в Палату общин работал учителем в средней школе Торолда.

В 1974—1988 годах и в 1988—2000 годах — депутат Палаты общин Канады от Либеральной партии Канады.

В 1977—1981 годах — статс-секретарь министерств по делам ветеранов, труда и спорта.

В 1994—2001 годах — председатель Палаты общин Канады.

Примечания 

Председатели палаты общин Канады
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Члены Тайного совета Королевы для Канады